Александр Терещенко:
 Терещенко, Александр Васильевич (род. 1967) — прокурор Карачаево-Черкесской Республики.
 Терещенко, Александр Владимирович (1901—1975) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Терещенко, Александр Власьевич (1806—1865) — российский этнограф и археолог.
 Терещенко, Александр Николович (1856—1911) — киевский благотворитель и общественный деятель.